— вид однодольных растений рода Aspidogyne семейства . Растение впервые описано в 1958 году ботаниками Александром Куртом Браде и Гиду Фредерику Жуаном Пабстом под первоначальным названием Erythrodes mendoncae.

Распространение 
Эндемик Бразилии. Распространён в штате Эспириту-Санту.

Систематика 
Имеет два синонима:
 Erythrodes mendoncae Brade & Pabst, 1958 
 Rhamphorhynchus mendoncae (Brade & Pabst) Garay, 1977

Первоначально Браде и Пабст описали вид как представителя рода Erythrodes. В дальнейшем, в 1977 году Л. Э. Гараи определил растение представителем нового монотипного рода Rhamphorhynchus. В 2008 году Пол А. Ормерод перенёс растение под названием Aspidogyne mendoncae в состав рода Aspidogyne.

Примечания 

Флора Южной Америки
Эндемики Бразилии
Орхидные
Таксоны растений, названные в честь людей